Patti steht für:

 Patti, italienische Gemeinde auf Sizilien
 Patti (Indien), Stadt im indischen Bundesstaat Punjab
 Patti (Album), Studioalbum (1985) von Patti LaBelle

Patti ist der Familienname folgender Personen:
 Adelina Patti (Adeline Patti; 1843–1919), spanische Opernsängerin (Sopran)
 Amelia Patti (1831–1915), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Antonino da Patti (1539–1617), italienischer Observant
 Carlotta Patti (Charlotte Patti; 1835–1889), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Guesch Patti (* 1946), französische Sängerin und Schauspielerin
 Pino Patti (1926–1992), italienischer Schauspieler
 Salvatore Patti (1800–1869), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Texas Patti (* 1982), deutsche Pornodarstellerin
 Tom Patti (* 1963), US-amerikanischer Geschäftsmann, Politiker

Siehe auch:
 Pati
 Patty